Небельское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Небельское сельское поселение — в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Небельское сельское поселение — в Киренском районе Иркутской области.